Брентфорд () — город на западе Большого Лондона (Англия), часть округа Хаунслоу. Расположен на расстоянии 13 км к западу-юго-западу от Чаринг-Кросс, на левой стороне Темзы, при впадении в неё реки Брент, разделяющей город на две половины. Ранее входил в состав графства Мидлсекс. Население города — 27907 человек (2011).

История 
 54 год до н. э. — Брентфорд является вероятным местом битвы между Юлием Цезарем и вождём бриттов Кассивелауном.
 781 — Совет Брентфорда сделал запись об урегулировании спора между королём Мерсии Оффой и епископом Вустера.
 1016 —  между королём Англии Эдмундом Железнобоким и королём Дании Кнудом Великим.
 1431 — Переселение  из Туикенема в Брентфорд.
 1539 — Разрушение Аббатства Сион королём Генрихом VIII во время Реформации.
 1616—1617 — Проживание в Брентфорде индейской принцессы Покахонтас.
 1642 —  во время Английской революции.
 1682 — Очень сильная буря вызвала внезапное наводнение, которое нанесло большой ущерб Брентфорду. Несколько зданий были смыты водой.
 1889 — Основан футбольный клуб Брентфорд.

Сражение при Брентфорде (1642) 
 Основная статья: 
Во время Английской революции 12 ноября 1642 года под Брентфордом состоялось сражение между роялистами под командованием  и принца Руперта (в основном кавалерия и один полк Валлийской пехоты) и парламентскими войсками (Круглоголовые) под командованием полковника Дензила Холлиса. Роялисты выбили три полка противника из укрепленных позиций в Брентфорде и захватили 11 пушек и 1500 человек пленными.

См. также 
 Фредерик Кейли Робинсон (1862—1927) — английский художник, уроженец Брентфорда

Примечания 

Районы Лондона